Bairon bezeichnet:
 Bairon et ses environs, französische Gemeinde (Commune nouvelle) im Département Ardennes
 Bairon (Fluss), Fluss in Frankreich im Einzugsgebiet der Maas
 Lac de Bairon, Stausee in Frankreich zur Wasserversorgung des Canal des Ardennes